Мирпуа́ () — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Мирпуа  — коммуна во Франции, в департаменте Арьеж.
 Мирпуа— коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Мирпуа — кантон во Франции, в департаменте Арьеж.

Прочее 
 Мирпуа — суповая зелень в европейской кухне.

См. также 
 Мирпуа-сюр-Тарн
 Леви-Мирпуа, Гастон-Пьер де (1699—1757) — французский аристократ, военный и политический деятель, дипломат.